De term invalshoek heeft verschillende betekenissen:
 invalshoek (aanstroming): de hoek tussen de richting van een luchtstroom (de wind) en een vleugel van een vliegtuig of het zeil bij zeilen
 invalshoek (optica): de hoek waaronder licht een grensvlak tussen twee media bereikt in de Wet van Snellius
 de manier en/of kant van waaruit iets benaderd wordt